Lista 185 gmin w departamencie Lozère we Francji.

Gminy we Francji